Il termine Kalanga può riferirsi a diverse voci:
comuni dello Zambia
Kalanga, comune del distretto di Kalulushi
Kalanga, comune del distretto di Mafinga
Kalanga, comune del distretto di Mwense
altro
lingua kalanga, lingua bantu dell'Africa meridionale.